Hötger oder Hoetger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hoetger (1874–1949), deutscher Bildhauer, Maler und Kunsthandwerker
 Dieter Hötger (* 1939), deutscher Fluchthelfer an der innerdeutschen Grenze
 Dietmar Hötger (* 1947), deutscher Judoka und Judotrainer